XIX edycja festiwalu „Przystanek Woodstock”
 Przystanek Woodstock 2013 – album muzyczny i DVD koncertowe grupy happysad
 Przystanek Woodstock 2013 – album koncertowy zespołu Bednarek